Ел Седазо има више значења:

 Ел Седазо, Седазо де Сан Антонио (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Седазо (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Седазо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Седазо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седазо, Санта Марија де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Седазо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Седазо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику